Фемисто:

 Фемисто — персонаж древнегреческой мифологии.
 Фемисто — нерегулярный спутник планеты Юпитер.